Saunasaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Saunasaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn),  (15 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,21, long 28,36),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Kymmenedalen, lat 60,42, long 27,42),  (7 ha)
 Saunasaari (ö i Kymmenedalen, lat 60,45, long 27,37),  (14 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari),  (7 ha)
 Saunasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,29, long 29,44),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,27, long 29,60),  (20 ha)
 Saunasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,43, long 29,84),  (7 ha)
 Saunasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,53, long 24,52),  (0 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Österbotten, Brahestad),  (3 ha)
 Saunasaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 60,93, long 26,44),  (0 ha)
 Saunasaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 60,95, long 26,86),  (4 ha)
 Saunasaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,11, long 26,64),  (3 ha)
 Saunasaari (ö i Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 61,00, long 24,51),  (0 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,34, long 27,96), 
 Hepolainen,  (32 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,59, long 27,88),  (2 ha)
 Saunasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 63,91, long 29,95),  (1,2 km²)
 Saunasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,79, long 28,57),  (0 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,81, long 28,78),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,73, long 28,95),  (92 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,79, long 29,23),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,42, long 28,97),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,16, long 29,51),  (4 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,12, long 28,06),  (2 ha)
 Hirvisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,17, long 28,38),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,45, long 27,51),  (38 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,96, long 30,84),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,01, long 30,16), 
 Saunasaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,23, long 27,47),  (7 ha)
 Bastuholmen, Nagu, Åboland,  (2 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu,  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 61,24, long 24,94),  (2 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,11, long 28,13),  (16 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,08, long 28,26),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,77, long 27,04),  (0 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,82, long 27,84),  (4 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,86, long 28,13),  (2 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,80, long 28,40),  (0 ha)
 Saunasaari (ö i Ule träsk),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,37, long 26,44),  (16 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,31, long 26,54),  (5 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,27, long 26,69),  (4 ha)
 Saunasaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,63, long 26,68),  (0 ha)
 Saunasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,18, long 28,40), 
 Saunasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,81, long 29,57), 
 Saunasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,76, long 28,59),  (10 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,16, long 29,71),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,97, long 29,95),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,57, long 31,01),  (2 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,68, long 30,40),  (4 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,18, long 27,43),  (3 ha)
 Saunasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,15, long 26,12),  (5 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,38, long 30,63),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 63,94, long 29,10),  (2 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,48, long 29,03),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,02, long 28,58),  (8 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,33, long 23,61),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,50, long 23,69),  (3 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,40, long 27,28),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,40, long 27,41),  (0 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,49, long 27,55),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,58, long 25,59),  (0 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,50, long 27,92), 
 Saunasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,39, long 28,14),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,32, long 28,30),  (3 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,55, long 28,39),  (0 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,99, long 28,09),  (2 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,67, long 26,93),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,16, long 29,03),  (2 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,32, long 28,95),  (11 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,07, long 27,37),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,06, long 27,76),  (34 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,31, long 29,46),  (8 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,81, long 27,68),  (2 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,51, long 29,30),  (2 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,60, long 29,39),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,54, long 29,57),  (5 ha)
 Saunasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,72, long 23,81),  (0 ha)
 Saunasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,72, long 28,61),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,69, long 30,03),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,75, long 28,33),  (2 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,29, long 26,79),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,38, long 26,86),  (0 ha)
 Saunasaari (ö i Viitasaari, Muuruejärvi),  (2 ha)
 Saunasaari (ö i Viitasaari, Nissuuslahti),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,55, long 28,58),  (1 ha)
 Saunasaari (ö i Södra Karelen, Imatra),  (2 ha)
 Saunasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar